Понтано, Джованни — итальянский поэт-гуманист, классик латинской поэзии Ренессанса. 
 Понтано — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.

См. также 
 Сант-Анджело-ин-Понтано — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Мачерата.